Германишки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Германишки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Германишки — деревня в Островецком районе Гродненской области.